Arcésilas, Arcésilaüs ou Arcésilaos (en grec ancien  / Arkesílaos) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :

 Dans la mythologie grecque, Arcésilas, un des meneurs béotiens de la guerre de Troie.

 Quatre rois de Cyrénaïque :
 Arcésilas , 590-574 av. J.-C. ;
 Arcésilas II, 560-550 av. J.-C. ;
 Arcésilas III, 530-510 av. J.-C. ;
 Arcésilas IV, 470-450 av. J.-C.
 Arcésilas, sculpteur grec du 
 Arcésilas de Paros, peintre grec contemporain de Polygnote ().
 Arcésilaos, satrape de Mésopotamie ().
 Arcésilas de Pitane, philosophe grec du  à l'origine de la Nouvelle Académie.
 Arcésilas de Mégalopolis, homme politique grec ().
 Arcésilas, sculpteur du